Джордж Робертсон
 Робертсон, Джордж Стюарт (1872—1967) — британский легкоатлет и теннисист.
 Робертсон, Джордж (актёр) (род. 1933) — канадский актёр.
 Робертсон, Джордж Айла Макнилл (род. 1946) — британский политик.